Blomqvist est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1925-2013), danseur et acteur finlandais ;
 Alexander Blomqvist (1994-), footballeur suédois ;
 Andreas Blomqvist (1992-), joueur de football suédois ;
  (1894–1965), patineur de vitesse suédois ;
 Helena Blomqvist (1997-), footballeuse suédoise ;
 Jan Blomqvist (Jan Freter) (1982-), musicien Allemand ;
 Jesper Blomqvist (1974-), joueur puis entraîneur de football suédois ;
 Johan Brynolf Blomqvist (1855–1921), architecte finlandais ;
  (1933–2000), acteur finlandais ;
  (1927-2019), chanteur, musicien et acteur finlandais ;
  (1985-), golfeuse finlandaise ;
  (1908-1955), patineur de vitesse finlandais ;
 Stig Blomqvist (1946-), pilote de rallye suédois ;
 Timo Blomqvist (1961-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Tom Blomqvist (1993-), pilote automobile britannico-suédois.

Notes et références